Cegonha — ave
 Cegonha (faraó) — faraó do Antigo Egito
 Caminhão-cegonha — carreta especializada no transporte de veículos automotores
 Storks — filme de animação de 2016 conhecido em Portugal como Cegonhas